AWP steht für:

 Adria-Wien Pipeline, Rohölpipeline zwischen Italien und Österreich
 After-Work-Party, Zusammentreffen von Arbeitskollegen nach Arbeitsende
 AG für Wirtschafts-Publikationen, Schweizer Wirtschafts- und Finanznachrichtenagentur, siehe AWP Finanznachrichten
 Anfangswertproblem, besondere Klasse von Differentialgleichungen
 Anti Wind Up, Mechanismus bei Reglern mit I-Anteil in der Regelungstechnik, siehe Regler #I-Regler (I-Anteil)
 Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaftliche Psychotherapie, Fortbildungsinstitut für aktuelle psychotherapeutische Verfahren
 Arctic Warfare Police Model, Scharfschützen-Repetiergewehr, siehe Arctic Warfare #AWP (Arctic Warfare Police)
 Animal Welfare Party, britische Kleinpartei
 Austral Downs Airport (IATA-Code), australischer Flughafen in Austral Downs, Barkly Tableland, Queensland

Abkürzung